Mit Kaben werden folgende geografische Objekte bezeichnet
 Kaben (Likiep): Motu des Likiep-Atolls, Marshallinseln
 Kaven (Maloelap): Motu des Maloelap-Atolls, Marshallinseln